Wolseley Motor Company – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Wolseley – brytyjskie przedsiębiorstwo, dystrybutor materiałów budowlanych
 Wolseley – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa
 Wolseley – miasto w Kanadzie, w prowincji Saskatchewan
 Wolseley – miasto w Republice Południowej Afryki, w Prowincji Przylądkowej Zachodniej
 Garnet Wolseley – brytyjski oficer